Бая́н — село в Джидинском районе Бурятии. Входит в сельское поселение «Булыкское».

География 
Расположено на правом берегу реки Джиды, в 7 км к югу от центра сельского поселения, села Булык, и в 15 км от районного центра — села Петропавловка.

История 

История села начинается с освоения Джидинской долины казаками. В начале XIX века казаки образовали деревеньку Баян Хасун (с бурятского языка баян хуhан  — местность, богатая  берёзами).

В 1929 году в Баяне организовали коммуну «Заря», через два года — колхоз «Искра». Первым его председателем избрали Николая Панафидина.

Население 

В селе 17 дворов.

Инфраструктура 
Фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности

Николаевская церковь  
В селе сохранился остов Баян-Хасунской Николаевской миссионерской церкви, основанной в 1805 году, — бывшей одной из красивейших церквей Забайкалья.

Николаевская церковь — памятник русской архитектуры XIX века на Джидинской земле.

Справочники 

 Туристский путеводитель «Байкал». — М.: издательство VIZA, 2011
 Путеводитель путешественника «Туризм и отдых в Бурятии». — Иркутск: издательство "Время странствий", 2011

Примечания

Ссылки 
 Дора Хамаганова. В гостях у Ванюшки Кудрявцева // Dzhida.com, 7 января 2013

Населённые пункты Джидинского района